Fabián Ríos puede referirse a:

 Fabián Ríos (actor) (1980-), actor de televisión y modelo, de origen colombiano;
 Fabián Ríos (político) (1964-),  político argentino, actual intendente de la Ciudad de Corrientes.